Dieser Artikel listet die politischen Parteien im Kosovo auf. Das Kosovo hat ein Mehrparteiensystem. Da keine Partei eine größere Mehrheit der Bevölkerung vertritt, werden für die Regierungsbildung Koalitionen gebildet. Die Minderheiten der Landesbevölkerung bilden zumeist eigene Parteien für sich. Von den 120 Parlamentssitzen sind zehn der serbischen Minderheit garantiert und weitere zehn den anderen Minderheiten des Landes (Roma, Aschkali und Balkan-Ägypter zusammen vier; Bosniaken drei; Türken zwei; Goranen einer).

Aktive Parteien, politische Bewegungen, Bürgerinitiativen

Aufgelöste Parteien

Anmerkungen 

!
Kosovo